La saison 6 du concours culinaire du Meilleur Pâtissier est diffusée sur M6 et RTL-TVI du  au  et rediffusée sur Plug RTL en .

Lieu de tournage 
L'émission a été tournée au château de Groussay à Montfort-l'Amaury. C'est la quatrième fois que ce lieu a été choisi (saisons 2, 3, 4 et 6).

Participants

Présentation 
L'émission est pour la première fois présentée par Julia Vignali. En effet, celle-ci remplace Faustine Bollaert partie pour France Télévisions.

Jury 
Le jury de cette saison est le même :
 Cyril Lignac, cuisiner français.
 Jacqueline Mercorelli, dite « Mercotte », critique culinaire et blogueuse de formation sur le web.

Candidats 
Pour cette saison, douze pâtissiers amateurs sont en compétition, à savoir :

Émissions

Déroulement

Bilan par épisode

Résumés détaillés

, le 17 octobre 2017 : La meringue

, le 24 octobre 2017 : Halloween

, le 31 octobre 2017 : Le biscuit

, le 7 novembre 2017 : L'Italie

épisode, le 14 novembre 2017 : Les gâteaux renversants

épisode, le 21 novembre 2017 : Les gâteaux d'enfance

épisode, le 28 novembre 2017 : Douce France

épisode, le 5 décembre 2017 : Tout choco (demi-finale)

épisode, le 12 décembre 2017 : Le jardin extraordinaire (finale)

Tableau des résultats 

Légende

Audiences 

Légende :

Notes et références

Articles connexes 
 Le Meilleur Pâtissier

Le Meilleur Pâtissier